DSN može značiti:
 Deep Space Network

Kratice